Jawbreaker может обозначать следующее:

Группы 
 — американская эмо-группа.
 — американский продюсерский дуэт Джастина Тимберлейка и will.i.am.

Песни 
«Jawbreaker» — песня американской рок-группы The Dead Weather с альбома Sea of Cowards.
«Jawbreaker» — песня британской хеви-метал группы Judas Priest с альбома Defenders of the Faith.

Телевидение 
 — канадское ток-шоу.

Игры 
Jawbreaker — видеоигра 1982 года.

См. также 
«Королевы убийства» () — фильм 1999 года.